Бельгійська футбольна Жупіле Про Ліга 2009—2010— 108-ий сезон чемпіонату Бельгії з футболу. Чемпіоном став Андерлехт.

Клуби

Регулярний сезон

Турнірна таблиця 

 

 
 

 
 

Примітки: 
1. Клуб Мускрон був знятий з чемпіонату через фінансові проблеми.

Позначення:

Результати

Плей-оф до Ліги чемпіонів 

 

Позначення:

Результати

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА

Група A 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Серкль взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як фіналіст Кубку Бельгії 2009—2010.

Позначення:

Результати

Група B 

 

 

Позначення:

Результати

Півфінал

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|2/7 травня 2010

|}

Фінал
Путівку до Ліги Європи УЄФА 2010—2011 отримав Генк.

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|13/16 травня 2010

|}

Плей-оф за право участі у Жупіле Про Лізі в наступному сезоні 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Жупіле Про Ліга на soccerway.com

Чемпіонат Бельгії з футболу
Бельгія
Бельгія
2009 у бельгійському спорті
2010 у бельгійському спорті